Watsonia steht für:
 Watsonia (Gattung), eine Pflanzengattung in der Familie der Schwertliliengewächse.
 (729) Watsonia, ein Asteroid.
 Watsonia (Käse), ein australischer Käse.
 Watsonia (Zeitschrift), eine botanische Fachzeitschrift.